Název Rovné má více sídel:

Česko
 Rovné (Bystřice nad Pernštejnem), část města Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou
 Rovné (Dobré), část obce Dobré v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Rovné (Krabčice), část obce Krabčice v okrese Litoměřice
 Kladenské Rovné, část obce Kájov v okrese Český Krumlov

Slovensko
 Rovné (okres Humenné), obec v okrese Humenné
 Rovné (okres Rimavská Sobota), obec v okrese Rimavská Sobota
 Rovné (okres Svidník), obec v okrese Svidník
 Veľké Rovné, obec v okrese Bytča

Související články 
 Rovne (podcelek)
 Rovná
 Rovný (rozcestník)
 Rovno
 Rovné vzdělávací příležitosti

Externí odkazy